

Astronomia 
 6320 Bremen – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Germania
 Brema (Bremen) – città 
 Brema (Bremen) – Land (stato federato) 
 Stati Uniti d'America
 Bremen – città della Contea di Haralson, Georgia
 Bremen – città della Contea di Marshall, Indiana
 Bremen – città della Contea di Muhlenberg, Kentucky
 Bremen – città della Contea di Lincoln, Maine
 Bremen – villaggio della Contea di Fairfield, Ohio

Letteratura 
 Bremen – personaggio immaginario della saga Shannara

Navi 
 Bremen – transatlantico tedesco nota anche come nave appoggio idrovolanti.
 Classe Bremen – classe di incrociatori leggeri varata nel 1904
 Classe Bremen – classe di fregate varata nel 1982

Informatica 
 Bremen – un tipo di carattere

Altri progetti